

Geografia 
 Alicia (Argentina) — município da Argentina
 Alicia (Arkansas) — cidade do estado de Arkansas, Estados Unidos
 Alicia (anêmona) — género de anémonas da família Aliciidae, classe Hexacorallia (Anthozoa)
 Alicia (planta) — género de plantas da família Malpighiaceae

Desambiguações de topônimos